Comarca valenciana dels Ports
 Els Ports de Tortosa-Beseit
 Els Ports de Morella
 Parc Natural dels Ports